Lüdde ist der Familienname folgender Personen:
 Elinor Lüdde (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Johann Gottfried Lüdde (1799–?), deutscher Geograph
 Theodor Lüdde (1842–1903), deutscher Apotheker

Siehe auch:
 Lütte